Ein Mann namens Ove steht für:

 Ein Mann namens Ove (Roman),  Roman von Fredrik Backman (2012)
 Ein Mann namens Ove (Film), schwedischer Film von Hannes Holm (2015)